Matthew Calbraith Perry (1794-1858), Amerikaans marine-officier
 Matthew Perry (acteur) (1969), Amerikaans acteur